Горазд Росоклия (, ) е виден северномакедонски и американски лекар, невролог и психиатър, академик на Македонската академия на науките и изкуствата.

Биография 
Роден е на 21 април 1949 година в Скопие, тогава във Федеративна народна република Югославия. Татко му Блаже Росоклия е от Галичник, учител по руски език в скопската гимназия „Цветан Димов“. Майка му Дока Тошева е сестра на Венко Марковски. Завършва основно и средно образование в Скопие, а в 1976 година - Медицинския факултет на Скопския университет. Специализира неврология и психиатрия. В 1977 година започва работа в Клиниката за невропсихиатрия при Клиничния център на Медицинския факултет в Скопие, където завършва специализацията си по невропсихиатрия. В 1978 година става асистент в Клиниката за невропсихиатрия. В 1985-1986 година специализира невропатология и невроимунология в лабораторията за невропатология на болницата Салпетриере в Париж и след връщането си в Клиниката за невропсихиатрия в Скопие формира лаборатория за невроимунология и имунопатология, която ръководи от 1987 до 1992 година. В 1990 защитава докторат. Избран е за доцент в Катедрата за невропсихиатрия на Медицинскиот факултет в Скопие.

В 1992 година Росоклия заминава за Ню Йорк и работи Колумбийския университет. В 1998 година става професор в Медицинския факултет на университета. В 2006 година е избран за член на МАНИ извън работния състав. Носител е на Държавната награда „Единадесети октомври“ за изкачването на Еверест в 1989 година заедно с всички членове на експедицията.

Отношение към спора с България 
Росоклия е родовен колумнист в различни северномакедонски медии по обществени въпроси. По отношение на спора между България и Северна Македония за кражбата на историческо наследство, на 22 юни 2019 година Росоклия публикува фейсбук статус, който е препечатан от северномакедонски медии. В него пише:

Родословие

Бележки 

Възпитаници на Скопския университет
Северномакедонски невролози
По произход от Галичник
Родени в Скопие
Академици на МАНИ
Преподаватели в Скопския университет
Преподаватели в Колумбийския университет
Носители на Държавната награда „Единадесети октомври“